Кристофер (Крис) Робанске (; род. 30 декабря 1989 года, Калгари, Альберта, Канада) — канадский сноубордист, выступающий в сноуборд-кроссе. Бронзовый призёр чемпионата мира в командном сноуборд-кроссе (2017), участник зимних Олимпийских игр 2014 и 2018.

Спортивная карьера 
Кристофер Робанске первый раз встал на сноуборд в девять лет в Олимпийском парке Канады в Калгари. Изначально занимался скоростными видами сноуборда, параллельными дисциплинами и сноуборд-кроссом. В 15 лет решил сосредоточиться на сноуборд-кроссе.

На этапах Кубка мира Кристофер Робанске дебютировал 13 февраля 2009 года в Сайпрессе, Канада, заняв 35-е место в сноуборд-кроссе. Всего на этапах Кубка мира Кристофер Робанске одержал 2 победы и ещё 5 раз поднимался на подиум. Лучшим в карьере спортсмена стало 3-е место по итогам сезона Кубка мира 2013/14.

На чемпионатах мира среди юниоров в сноуборд-кроссе Кристофер Робанске участвовал 3 раза. Лучшим результатом является 16-е место, показанное на чемпионате  в Вальмаленко.

Кристофер Робанске принял участие в трёх чемпионатах мира по сноуборду. В 2013 году Крис был 12-м, в 2015 году стал 27-м. На чемпионате мира 2017 Кристофер Робанске показал 42-й результат в индивидуальных гонках и завоевал бронзовую награду в командном сноуборд-кроссе в паре с Кевином Хиллом.

Участник двух зимних Олимпиад. В 2014 году в Сочи стал 17-м, выбыв в 1/4 финала. В 2018 году на играх в Пхёнчхане Кристофер Робанске в квалификации показал 11-е время и дошёл до стадии 1/2 финала, где проиграл.. В малом финале на старт не вышел и занял 11-е место в итоговом протоколе.

2 раза Кристофер Робанске принимал участие во всемирных зимних экстремальных играх X-Games в Аспене. В 2015 году стал 14-м в сноуборд-кроссе, в 2016 году занял 16-е место.

Спортивные достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2017);
 Многократный победитель и призёр этапов Кубка мира;
 Серебряный призёр чемпионата Канады (2016).

Призовые места на этапах Кубка мира

1-е место 
 2 февраля 2013, , Канада
 23 марта 2015, , Испания

2-е место 
 16 декабря 2011, , США
 21 февраля 2016, Солнечная долина, Россия
 27 января 2018, Банско, Болгария

3-е место 
 14 декабря 2012, , США
 22 декабря 2017, , Швейцария

Примечания

Ссылки 
 
 

Сноубордисты Канады
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года